Анна Витальевна Затонских (; ; ) — украинская, а с 2003 года — американская шахматистка, гроссмейстер (1999) среди женщин. Окончила Донецкий национальный университет.

В составе сборной Украины участница 2-х Олимпиад (2000—2002) и за США — 8-и (2004—2018).

Замужем за немецким гроссмейстером Даниэлем Фридманом.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Анны Затонских на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Украины
Шахматисты США
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Выпускники Донецкого национального университета
Иммигрировавшие в США с Украины